Osteuropa — ежемесячный междисциплинарный журнал исследований политики, экономики, общества, культуры, истории стран Восточной, Центральной Восточной и Юго-Восточной Европы. 

Выходит в Берлине, выпускается Берлинским научным издательством. Был основан в 1925 немецким учёным и политиком Отто Хётшем. В 1939-1951 не выходил. Издание возобновили в 1951, его возглавил журналист Клаус Менерт. 

Коллективным издателем журнала выступает . С 2002 редакцию возглавляет историк и социолог Манфред Заппер.

Многие материалы каждого номера относятся к России, специальные выпуски были посвящены Шаламову, Шостаковичу, Моисею Вайнбергу и др. Их авторы – как немецкие, так и российские учёные и журналисты, а также специалисты из других стран. Журнал активно сотрудничает с российскими авторами и научными организациями, с журналами и издательствами России («Неприкосновенный запас», «Отечественные записки», РОССПЭН, Весь мир и др.).

Примечания

Ссылки 
Официальная страница журнала 
Манфред Заппер. Журнал "Osteuropa" 
Журналы Германии
Научные журналы Германии
Печатные издания, возникшие в 1925 году